Гре́тель Бе́ргман (, полное имя Margaret Bergmann-Lambert; 12 апреля 1914, Лаупхайм — 25 июля 2017, Нью-Йорк) — немецкая и американская легкоатлетка, прыгунья в высоту.

Биография 
Гретель Бергман начала спортивную карьеру в родном Лаупхайме. С 1930 года выступала за «Ульмский футбольный клуб 1894». В 1931 году на чемпионате Южной Германии установила рекорд Германии по прыжкам в высоту — 1,51 м. В апреле 1933 года была исключена из спортивного клуба по причине своего еврейского происхождения и выехала в Великобританию, где участвовала в местном чемпионате, добившись результата в 1,55 м.

Перед Олимпийскими играми 1936 года под угрозой репрессий в отношении её семьи власти Германии вынудили Гретель вернуться в страну и тренироваться для выступления за сборную Германии. Нацистская Германия пытался предстать перед мировой общественностью в самом лучшем свете, учитывая, что американцы требовали равноправного участия в Олимпийских играх для немецких евреев, угрожая бойкотом спортивных соревнований. В 1936 году на чемпионате Вюртемберга Бергман установила рекорд Германии, взяв высоту в 1,60 м, но незадолго до начала Олимпийских игр была отстранена от участия в них по причине якобы неудовлетворительных результатов.

В 1937 году Бергман эмигрировала в США и перебивалась случайной работой. В том же году вышла замуж за врача Бруно Ламберта, доставившего ей её финансовые средства из Германии. Бергман-Ламберт выигрывала чемпионаты США по прыжкам в высоту 1937 и 1938 года и в толкании ядра в 1937 году. Со вступлением США в мировую войну завершила спортивную карьеру. В 1942 году получила американское гражданство. Проживала в Нью-Йорке.

История жизни Гретель Бергман легла в основу художественного фильма «Берлин 36», снятого в 2009 году режиссёром Каспаром Хайдельбахом, с Каролиной Херфурт в главной роли. Другим главным действующим лицом фильма является некая Мария Кеттелер, прототипом которой послужила Дора Ратьен.

Примечания

Литература 
 Gretel Bergmann. «Ich war die große jüdische Hoffnung». Erinnerungen einer außergewöhnlichen Sportlerin. / Hrsg. v. Haus der Geschichte Baden-Württemberg. — Karlsruhe: G. Braun Buchverlag, 2003. — ISBN 3-7650-9056-5
 Berno Bahro/Jutta Braun. Berlin '36: Die unglaubliche Geschichte einer jüdischen Sportlerin im «Dritten Reich». — Berlin, 2009. — ISBN 978-3-86650-037-2
 Vergessene Rekorde. Jüdische Leichtathletinnen vor und nach 1933. / Hrsg.: Bernd Bahro, Jutta Braun und Hans Joachim Teichler. — Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2010. — ISBN 978-3-86650-038-9

Ссылки 
 «Я хотела показать, что еврейская девушка может победить немцев». // Spiegel online
 Неприемлемая фаворитка Гитлера. // DIE WELT
 Nie wieder Deutschland 
 Голоса антисемитизма

Прыгуны в высоту Германии
Прыгуны в высоту США
Толкатели ядра США
Иммигрировавшие в США из Германии
Столетние долгожительницы США
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии